Connors kan syfta på:
Mike Connors
Jimmy Connors
Carol Connors

Se även
Connors Range – flera platser